El término archipiélago puede referirse a:

 Un archipiélago, conjunto de islas, islotes y otras masas de tierra menores cercanas entre sí.
 Archipiélago, película chilena de 1992.
 Mar del Archipiélago, parte del Mar Báltico.
Archipiélago (movimiento social cubano), una plataforma activista cubana creada en 2021.